Hardy může znamenat:

příjmení
 Alister Hardy (1896–1985) – britský biolog
 Hardy-Weinbergův zákon v populační genetice
 Amory N. Hardy (1835–1911) – americký fotograf
 Ben Hardy (* 1991) – britský herec
 Françoise Hardyová (* 1944) – francouzská zpěvačka
 G. H. Hardy (1877–1947) – anglický matematik
 Jeff Hardy (* 1977) – americký wrestler
 Jeremy Hardy (1961–2019) – anglický komik
 Jessica Hardyová (* 1987) – americká plavkyně
 Matt Hardy (* 1974) – americký wrestler
 Oliver Hardy (1892–1957) – americký herec a komik
 Laurel a Hardy
 Robert Hardy (1925–2017) – anglický herec
 Sam Hardy (1882–1966) – anglický fotbalista
 Thomas Masterman Hardy (1769–1839) - anglický admirál
 Thomas Hardy (1840–1928) – anglický spisovatel
 Tom Hardy (* 1977) – britský herec

jiný význam
 Hardyho spojka

Anglická příjmení